Henry Charles Armon Calvert — político brasileiro, , mais conhecido como Doutor Charles
Henry Charles Carey — economista dos Estados Unidos
Henry Charles Andrews — botânico e ilustrador britânico

Desambiguações de antropônimos